«Вам — задание» — фильм 2004 года, снятый на киностудии «Беларусьфильм» режиссёром Юрием Бержицким по одноимённой повести Николая Чергинца.

Сюжет 
Незадолго до начала войны лейтенант милиции Алексей Купревич получает задание обезвредить в одном из районов Западной Белоруссии банду Рановского — бывшего польского шляхтича, у которого в 1939 году советская власть экспроприировала имение. Бандиты не воспринимают молодого милиционера всерьёз. Алексей разобраться с бандой не успевает — начинается война. Получив боевое крещение в бою с немецким десантом, Алексей присоединяется к действующей армии, служит командиром разведроты. Рановский же в оккупации прислуживает фашистам, за заслуги бывший шляхтич получает назад своё имение, но когда во время карательной акции немцев вместе с сельскими жителями на хуторе сжигают его малолетнего сына, его отношение к оккупантам меняется. Рановский убивает офицера комендатуры, и теперь не может уйти с отступающими немцами. В 1944 году Белоруссия освобождена, Алексея назначают в том же, что и до войны, районе начальником отдела по борьбе с бандитизмом, и он снова приступает к выполнению полученного до войны задания и выходит на след Рановского.

В ролях 
 Виталий Ходин — Алексей Михайлович Купревич
 Валентин Клементьев — Пётр Михайлович Купревич
 Альбинас Келярис — Станислав Рановский
 Валерия Арланова — Ольга Ильинична Василевская, военврач
 Наталья Винтилова — Надежда Леонтьевна Купревич, жена Алексея
 Вячеслав Кулаков — Штольке
 Светлана Кожемякина — Татьяна Андреевна Купревич, жена Петра
 Евгений Дмитриев — Владимир Михайлович Купревич
 Майкл Брезанский — сын Рановского
 Андрей Олиференко — старшина Массальский
 Евгений Никитин — комбат
 и другие

Съёмки 
Места съёмок — Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в агрогородке Озерцо и в музее «Лошицкая усадьба», сцены боев в лесу снимали в Минской области.

Критика 
Критикой отмечалось, что фильм обладает «усреднёнными художественными достоинствами», не принёс ничего нового в разработку темы, при этом киновед А. А. Карпилова писала, что с сюжетом фильмом «сложилась парадоксальная ситуация»: — хотя в нём «соединились приметы приключенческого фильма и мелодрамы», но сюжет развивается прямолинейно и одномерно. При этом автор экранизируемого произведения Николай Чергинец отметил, что он «совсем иначе представлял себе эту экранизацию».

Примечания

Литература 
 Борисовский А. — «Табе пакет!» — "Не «табе», а «Вам задание…» (Бел. кф . «Вам — задание») // СНплюс. Свободные новости плюс, 30 марта — 6 апреля 2005 (№ 12). — стр. 7
 Картины военного времени. «Вам — задание» // Минск-Новости, 22 июня 2020

Ссылки 
  Вам — задание // Беларусьфильм

Фильмы Белоруссии 2004 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Великой Отечественной войне